Ла Кебрадита има више значења:

 Ла Кебрадита, Сан Маркос (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кебрадита (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кебрадита (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Кебрадита (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику